Sallersuaq bezeichnet:
 Sallersuaq (Berg), Berg im Distrikt Nuuk, Grönland
 Sallersuaq (Insel, Aasiaat), Insel im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Sallersuaq (Insel, Akulliit) (auch Kujallinnguaq), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Sallersuaq (Insel, Alanngorsuup Imaa, östlich) (auch Qingasup Sallersua), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Sallersuaq (Insel, Alanngorsuup Imaa, westlich), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Sallersuaq (Insel, bei Ikerasaarsuk), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Sallersuaq (Insel, Maniitsoq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Sallersuaq (Insel, Qasigiannguit), Insel im Distrikt Qasigiannguit, Grönland